Gütt ist der Familienname von:
 Arthur Gütt (1891–1949), deutscher Arzt und nationalsozialistischer Medizinalbeamter
 Dieter Gütt (1924–1990), deutscher Journalist
 Friedel Gütt (1933–2020), deutscher Sportfunktionär